La Primera Compañía "Bomba Cincuentenaria" es una Compañía de Bomberos perteneciente al Cuerpo de Bomberos de San Pedro de la Paz. Creada el 23 de noviembre de 1958, posee las especialidades Agua, Hidrocarburos, Incendios Forestales y Rescate Urbano. Su lema es "Unión y Superación " y tiene el nombre en honor de su aniversario Nº 50.

Historia 
La Primera fue fundada por un grupo de jóvenes y visionarios que decidieron dar solución a la falta de una compañía de bomberos en el sector San Pedro perteneciente a la comuna de Coronel, fue así como el 23 de noviembre de 1958 se funda la Sexta Compañía de Bomberos Coronel bajo el Lema "Unión y Superación", posterior a eso el sector de San Pedro en 1975 paso a formar parte de la comuna de Concepción siendo el 2 de febrero de 1980 la Sexta Compañía pasa a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Concepción asignándole el número Once quedando como Undécima Compañía de Bomberos de Concepción posterior a eso e el año 1996 San Pedro de la Paz es reconocida como comuna y en el año 1999 la Undécima junto a la Duodécima, Décima Tercera y Décima Cuarta Compañías de Bomberos de Concepción ubicadas en la comuna de San Pedro de la Paz firman el acta con los estatutos del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de la Paz pasando en el año 2001 a ser la Primera Compañía de Bomberos de San Pedro de la Paz  "Bomba Cincuentenaria"

Acta de Fundación 
En San Pedro, a los 23 días del mes de noviembre de 1958, se fundó la Sexta Compañía de Bomberos de Coronel, con sede en la localidad de San Pedro.
En atención a ello, se hicieron presentes en el local de la Escuela Pública Nº 17,
Autoridades gubernamentales, comunales y miembros del Honorable Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Coronel, quienes, en reunión de numerosos vecinos, procedieron, en acto solemne, a la inscripción y firma de todos los voluntarios activos, llegando su número a 33. Enseguida, la asamblea procedió a la elección de los miembros honorarios y de oficiales, resultando designados los siguientes:
Miembros Honorarios de Compañía
Sr. Héctor Lamas R.
Sr. Luis Ibáñez G.
Sr. Juan Mansoulet M.
Sr. Luis Jara Jara
Sr. Daniel Mellado
Sr. Miguel Araneda
Oficialidad
Director: Isidro Cornejo M.
Secretario: Juan Sepúlveda
Tesorero: Cardenio Carvajal
Capitán: Heraldo Salazar
Teniente 1º: Rolando Alarcón
El Capitán de la Primera Compañía de Coronel, en representación de sus compañeros, depósito en manos de la mesa directiva, el símbolo nacional, como obsequio a la reciente institución.
Finalmente, se acordó, por unanimidad dar el siguiente lema a la recién fundada Sexta Compañía de Bomberos de Coronel.
"Union y Superación"
Se dio por finalizada la reunión, siendo las 12:50 hrs. San Pedro de la Paz 23 de noviembre de 1958.

Material Mayor 
La Primera Compañía han realizado sus servicios los siguientes carros:

Referencias

Enlaces externos 

San Pedro 1
San Pedro de la Paz